Санта-Фе  () — провинция в восточной части Аргентины. Провинция является частью Центрального региона Аргентины.

Административный центр провинции — город Санта-Фе.

Провинция разделена на 19 департаментов.

С провинцией Санта-Фе граничат провинции: на севере — Чако, на юге — Буэнос-Айрес, на востоке Корриентес, Энтре-Риос, на западе – Кордова и Сантьяго-дель-Эстеро.

Провинция является одной из самых густонаселённых в стране. В столице, Санта-Фе, в 2018 году проживало 405,6 тыс. жителей (в агломерации — свыше 900 тыс.), но самый крупный город Росарио находится на юге провинции (1 193 тыс. жителей, перепись 2010 года).

География 
Юг провинции относится к плодородным пампасам с развитым сельским хозяйством и скотоводством. Северная часть лежит в субтропической равнине Гран-Чако и малонаселена. Значимых возвышенностей в провинции нет.

Климат — от умеренного до субтропического, с тёплым летом (23–27 ºС) и мягкой зимой (9–15 ºС). Среднегодовое количество осадков составляет между 800 мм на юго-западе и 1200 мм на северо-востоке, причем лето гораздо более влажное, чем зима.

Главная река провинции — Парана. Другие реки: Саладо и Каркаранья. Во время сильных дождей реки часто выходят из берегов и затопляют поля.

В 2003 году внезапный подъём уровня воды в Саладо вызвал наводнение в столице и многих населённых пунктах на севере провинции, повлёкшее эвакуацию более 100 тыс. жителей и причинившее значительный экономический ущерб.

В 2007 году несколько дней проливных дождей привели к подтоплению более 60 городов в центральной и южной части провинции, десятки тысяч жителей были эвакуированы.

История 
Изначально регион населяли кочевые племена охотников-собирателей (гуарани и т. д.).

Первое европейское поселение было основано в 1527 году на слиянии рек Парана и Каркаранья Себастьяном Каботом и носило название крепость Святого Духа, двумя годами позже она была разрушена индейцами.

В 1573 году Хуан де Гарай основал город Санта-Фе на месте современного города Каяста, затем Санта-Фе в 1651–1660 годах перенесли на сегодняшнее место.

В 1812 году адвокат и генерал Мануэль Бельграно впервые водрузил аргентинский флаг в Росарио, тогда ещё небольшом поселке.

В 1815 году, во время борьбы правительства Аргентины против восстания под предводительством Игнасио Альвареса Томаса, глава местного военного гарнизона Франциско Кандиоти мирным путём захватил власть, начав тем самым новую историю Санта-Фе в качестве автономной провинции. Однако в том же году Кадиоти умер, и власть вновь перешла правительству.

В сентябре 1832 года Санта-Фе посетил Чарльз Дарвин в ходе экспедиции на корабле "Бигль".

В 1861 году в провинции произошла битва, в которой сошлись войска государства Буэнос-Айреса и Аргентинской конфедерации.

В 1872 году железные дороги и телеграф соединили многие части провинции, а в 1889 году был основан Провинциальный университет Санта-Фе.

Население 

Провинция Санта-Фе между 1880 и 1920 годами активно заселялась переселенцами из Европы. Многие из них обосновались в больших городах Росарио и Санта-Фе, внутри же провинции появились сельскохозяйственные «колонии» переселенцев. Этнически они часто были гомогенны и населены преимущественно итальянцами, швейцарцами и немцами, многие из этих колоний позднее стали городами.

На севере провинции живёт некоторое количество коренных жителей (тобас). Бывший гонщик «Формула-1» Карлос Ройтеман являлся долгое время губернатором и сенатором провинции.

Число неграмотных жителей является средним по стране и составляет 3,7 %.

Важнейшие города 
 Росарио — порт, промышленный и культурный центр провинции, третий по величине город Аргентины.
 Санта-Фе — столица провинции, прежде всего административный центр.
 Реконкиста — самый крупный город на севере провинции.
 Рафаэла — бывшая сельскохозяйственная колония.
 Венадо-Туэрто — самый важный город на юго-западе провинции.

Административное деление

Экономика и промышленность 

Экономика Санта-Фе занимает четвёртое место в стране, здесь же находятся 21 % её сельскохозяйственных угодий.

Промышленным центром и важным портом является город Росарио. Здесь находится центр автомобильной и тяжёлой промышленности и крупнейшая хлебная биржа Аргентины, на цены которой ссылаются по всему миру. Вторым крупным портом является Санта-Фе. Расположенная на севере Реконкиста утратила своё значение как портовый город, но остается промышленным и сельскохозяйственным центром.

Около 18% промышленной продукции Аргентины производится в Санта-Фе: мука, масло, пиво, другая пищевая промышленность, кожи, текстиль, сталь, металлопрокат, промышленные и с/х машины, автомобили и другое.

Сельским хозяйством занимаются повсеместно. На юге доминируют зерновое хозяйство и скотоводство, на севере — плантации хлопка и табака, а также лесное хозяйство. Выращивается соя, подсолнечник, маис, пшеница и рис. Плантации клубники и пасеки (около 300 тыс. ульев).

Зелёные поля провинции — идеальное место для 6,5 млн голов крупного рогатого скота (20 % национального поголовья), являющееся не только источником мяса, но и молока (2,6 биллионов литров ежегодно, производимых около 5000 молочными фермами).

В 1980–1990 годах река Парана между Санта-Фе и Росарио стала судоходной для небольших судов, а в Росарио могут заходить и крупные морские суда.

Порты Санта-Фе отгрузили в 2005 году 60 % зерновых, 93 % субпродуктов с/х и 85 % растительного масла на экспорт.

Важнейшими магистралями являются национальные трассы (rutas nacionales) №№ 9, 34 и 11. Автобан А029 соединяет между собой Санта-Фе и Росарио. Трасса №19 соединяет Санта-Фе с Кордовой и является частью будущей магистральной дороги между Чили и Бразилией по территории Аргентины.

Образование 
 Национальный университет «Дель – Литораль»

Знаменитые земляки 
 Батистута, Габриэль (1969) — аргентинский футболист
 Бауса, Эдгардо (1958) — аргентинский футболист
 Билер, Клаудио Даниэль (1984) — аргентинский футболист
 Клаусен, Нестор (1962) — аргентинский футболист, защитник
 Маскерано, Хавьер (1984) — аргентинский футболист
 Месси, Лионель (1987) — аргентинский футболист 
 Монтуори, Мигель (1932—1998) — аргентинский и итальянский футболист
 Моралес, Максимилиано (1987) — аргентинский футболист
 Пумпидо, Нери (1957) — аргентинский футболист, вратарь
 Саэр, Хуан Хосе (1937—2005) — аргентинский писатель
 Феррейра, Бернабе (1909—1972) — аргентинский футболист
 Анхель Робледо — аргентинский политик и дипломат
 Итало Архентино Лудер — аргентинский политик

Примечания

Ссылки 
 Официальный портал провинции Санта-Фе
 Конституция Санта-Фе
 Туризм в Санта-Фе